San Damiano, een kerkje en een daarbij behorend klooster in Assisi
 San-Damiano, een gemeente in het Franse departement Haute-Corse (regio Corsica)
 San Damiano al Colle, een gemeente in de Italiaanse provincie Pavia (regio Lombardije) 
 San Damiano d'Asti, een gemeente in de Italiaanse provincie Asti (regio Piëmont)
 San Damiano Macra, een gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo (regio Piëmont)